Dolfijn van Cuvier, Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (Montbéliard, 23 augustus 1769 – Parijs, 13 mei 1832)
 Zagoeti van Cuvier, Frédéric Cuvier (1773-1838)